Сталинабадский областной комитет КП(б) Таджикистана — орган управления Сталинабадской областной партийной организацией, существовавшей с 1939 года по 1951 год, в Таджикской ССР.

История 
Сталинабад — название Душанбе с 1929 года по 1961 год, а Сталинабадская область как административная единица была образована Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР, от 27 октября 1939 года, 10 апреля 1951 года преобразована в районы республиканского подчинения.

Первые секретари обкома 
На должности Первого секретаря Сталинабадского областного комитета (обкома) КП(б) Таджикистана находились, в период:
 ??.??.1946 — ??.02.1948 — Д. Искандаров;
 ??.??.1948 — 10.04.1951 — Б. Г. Гафуров

Вторые секретари обкома 
На должности Второго секретаря Сталинабадского обкома КП(б) Таджикистана находились, в период:
 ??.??.1940 — ??.??.1946 — Д. Искандаров

См. также 
 Коммунистическая партия Таджикистана
 Список Председателей Хукуматов Таджикистана
 Административное деление Таджикистана

Примечания

Литература 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Сталинабадской, Ленинабадской, Кулябской и Гармской областей в составе Таджикской ССР», от 27 октября 1939 года.
 Сборник законов Таджикской ССР, указов и постановлений Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1938 — 1958). — Сталинабад, 1959.
 С. Филиппов, Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 годах. Справочник, —  : РОССПЭН, 2016.
Областные и окружные комитеты КП Таджикистана
Упразднённые области Таджикской ССР
История Душанбе